Supermodel – sinonimo di top model
 Supermodel – azienda italiana
 Supermodel – album dei Foster the People del 2014
 Supermodel – singolo dei Måneskin del 2022
 Supermodel (You Better Work) – singolo di RuPaul del 1992